Damina Damini – pittrice italiana
 Giorgio Damini – pittore italiano
 Pietro Damini – pittore italiano
 Vincenzo Damini – pittore italiano